

Produzioni

Note

Collegamenti esterni